Solari se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Sergio Solari
 Silvia Susana Solari